Lifestream peut se référer à:
 Lifestreaming, « un flux chronologique de documents qui fonctionne comme un journal intime de votre vie électronique », conçu par Eric Freeman et David Gelernter.
 Lifestream, un jeu vidéo sorti en 2004.
 Lifestream: A Haunting Text Adventure, le remake du jeu sorti en 2016.
 Lifestream, un concept métaphysique du jeu vidéo Final Fantasy VII, se référant au sang et à l'esprit de la planète.

Homonymie de titre